Тива може да се отнася за:

 Тива – съвременен град в Гърция
 Тива (полис) - древен гръцки полис
 Тива (Тесалия)
 Тива (Египет)